Западные страны:

 Западный мир — общее название стран Северной Америки и Европы.
 Западные страны (область) — средневековое название области в западной части Боснии и Герцеговины.